AHA kan syfta på:

 AHA – en klass av kemiska föreningar, se Alfahydroxisyra
 A-ha – en norsk popgrupp
 Aha - den första faraon under Egyptens första dynasti
 aha (uppslagsbok) - en årsbok/uppslagsbok från Bertmarks förlag

Akronymer